CGH est un sigle composé des trois lettres C, G et H qui peut faire référence à :
 Comparative Genomic Hybridization (en français, hybridation génomique comparative), une méthode d'analyse génétique ;
 Compagnie de Gestion Hôtelière, un exploitant d'hôtels et de résidences de tourisme haut de gamme dans les Alpes françaises.

CGH est un code qui peut faire référence à :
 .